Terhalle ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Terhalle (1889–1962), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Maximilian Terhalle (* 1974), deutscher Politikwissenschaftler